Матти́я Джоване́лла (; ) — итальянский кёрлингист.

В составе мужской сборной Италии участник  (заняли девятое место), двух  (лучший результат — бронзовые призёры в ) и двух  (оба раза стали бронзовыми призёрами). В составе юниорской мужской сборной Италии участник  (заняли десятое место).

Играет на позиции  и .

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза (, ).
 : серебро (, ), бронза ().

Команды

Примечания

Ссылки 
 
  (стр. 29)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года